

Населені пункти та їхні частини
 Ліпка — гміна в Злотовському повіті Великопольського воєводства
 Ліпка — село в гміні Дзядова Клода Олесницького повіту Нижньосілезького воєводства
 Ліпка — село в гміні Кольсько Новосольського повіту Любуського воєводства
 Ліпка — село в гміні Стрикув Зґерського повіту Лодзинського воєводства
 Ліпка — село в гміні Броншевіце Серадзького повіту Лодзинського воєводства
 Ліпка — село в гміні Клембув Воломінського повіту Мазовецького воєводства
 Ліпка — село в гміні Щитники Каліського повіту Великопольського воєводства
 Ліпка — село в гміні Ліпка Злотовського повіту Великопольського воєводства
 Ліпка — частина міста Аннополь у Красницькому повіті Люблінського воєводства
 Ліпка — частина міста Пекари-Шльонські в Сілезькому воєводстві
 Ліпка — частина села Венцковиці в гміні Забежув Краківського повіту Малопольського воєводства
 Ліпка — частина села Хмелюв у гміні Нова Демба Тарнобжезького повіту Підкарпатського воєводства
 Ліпка — частина села Ченстково в гміні Шемуд Вейгеровського повіту Поморського воєводства
 Ліпка — частина села Ґрембанін у гміні Баранув Кемпінського повіту Великопольського воєводства
 Ліпка — осада в гміні Броншевіце Серадзького повіту Лодзинського воєводства
 Ліпка — осада в гміні Оборники Оборницького повіту Великопольського воєводства
 Ліпка — осада в гміні Доліце Старгардського повіту Західнопоморського воєводства

Примітки